Krasne (gromada w powiecie ciechanowskim)
 Krasne (gromada w powiecie rzeszowskim)
 Gromada Krasne (powiat sokólski)

także:

 Gromada Krasne Folwarczne (powiat sokólski)
 Krasne Pole (gromada) (powiat głubczycki)